Boris Tadić (1958), een Servisch politicus, voormalig president van de Republiek Servië
Dušan Tadić (1988), een Servisch voetballer
Duško Tadić (1955), een Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger
Josip Tadić (1987), een Kroatisch voetballer
Novica Tadić (1949-2011), een Servisch dichter